Тим Ривз (; род. 28 августа 1972, Мейдстон, Великобритания) — английский мотогонщик, 6-кратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками, 2-кратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками в классе F2 (2014, 2015), 6-кратный чемпион Великобритании (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2017).

Спортивная карьера 

Тим Ривз дебютировал в гонках в качестве пассажира в 1992 году; в пилота он переквалифицировался в 1998-м. Он стартует в гонках чемпионата Великобритании, чемпионата Германии и различных заездах местного уровня. В 2003 году Ривз дебютирует в Чемпионате мира со своим братом Тристаном Ривзом в качестве пассажира; именно с Тристаном Ривз завоёвывает два первых мировых титула — 2005 и 2006 годов.
 
В дальнейшем Ривз стабильно принимает участие в Чемпионатах мира и Великобритании; и мировой, и британский титулы он завоёвывает по шесть раз. Наиболее успешным годом становится 2007-й, когда Ривз и его пассажир Патрик Ферренс выигрывают и мировой и британский титул в одном сезоне. Сезоны мирового чемпионата 2013 и 2017 года Ривз пропустил ради участия в Чемпионате Великобритании.

С 2014 по 2016 год FIM, помимо основного чемпионата, проводит дополнительный чемпионат F2 для удлинённых болидов с двигателями объёмом до 600 см³ (Sidecar F2 World Trophy). Чемпионаты 2014 и 2015 года F2 выигрывает Тим Ривз.

Ривз — один из пилотов, ежегодно стартующих в престижной гонке Isle of Man TT. Правда, пока она покорилась ему всего однажды, в 2013 году, при суммарно 22 стартах.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Результаты выступлений на гонке Isle of Man TT

Ссылки 
 Тим Ривз на сайте FIM

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Великобритании